Kreuzau ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kreuzau, Gemeinde im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen
 Burg Kreuzau, mittelalterliche Burg in Kreuzau, Kreis Düren
 Kreuzau (Gemeinde St. Oswald), Rotte in St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich